Суперкубок Аргентины 2015 () — 4-й розыгрыш Суперкубка Аргентины, в котором встречались чемпион страны сезона 2015 и обладатель Кубка Аргентины 2014/15 «Бока Хуниорс» и вице-чемпион Аргентины сезона 2015 «Сан-Лоренсо». Встреча состоялась 10 февраля 2016 года на нейтральном поле в Кордове, на стадионе Марио Кемпес.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Аргентины 2015 на сайте copaargentina.org

2015
Матчи ФК «Сан-Лоренсо»
Матчи ФК «Бока Хуниорс»
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2016 году
События 10 февраля
Февраль 2016 года
Спортивные соревнования в Кордове (Аргентина)